KDM steht als Abkürzung für:
 KDE Display Manager
 Konsortium Deutsche Meeresforschung
 Kongelige Danske Marine
 Flughafen Kaadedhdhoo (IATA-Code) auf den Malediven
 Key Delivery Message, eine XML-Datei, die man zum Anspielen von verschlüsselten Kinofilmen im DCP-Format benötigt

Abkürzung